Српска краљевина Дукља, описни назив за средњовековну дукљанску краљевину династије Војислављевића
 Српска краљевина (1217—1345), описни назив за средњовековну српску краљевину којом је владала династија Немањића
 Српска краљевина Босна, описни назив за средњовековну српско-босанску краљевину династије Котроманића
 Српска краљевина (1718—1739), описни назив за хабзбуршку круновину у централној Србији, од Пожаревачког до Београдског мира
 Српска краљевина (1882—1918), описни назив државе Србије од проглашења краљевине до стварања Југославије
 Српска краљевина Црна Гора, описни назив за српску Краљевину Црну Гору (1910—1918)

Види још 
 Србија (вишезначна одредница)
 Краљевина Србија (вишезначна одредница)
 Кнежевина Србија (вишезначна одредница)
 Српска кнежевина (вишезначна одредница)
 Српска царевина (вишезначна одредница)
 Република Србија (вишезначна одредница)
 Велика Србија (вишезначна одредница)
 Нова Србија (вишезначна одредница)
 Јужна Србија (вишезначна одредница)
 Западна Србија (вишезначна одредница)
 Северна Србија (вишезначна одредница)
 Источна Србија (вишезначна одредница)